Punta Norte puede referirse a:

 Punta Norte, accidente geográfico de la provincia del Chubut, Argentina. 
 Punta Norte, accidente geográfico de la provincia de Santa Cruz, Argentina.
 Punta Norte, extremo septentrional de la isla de San Andrés, Colombia.
 Punta Norte, extremo septentrional de la isla de Bellingshausen, Sandwich del Sur.